Schlesser peut faire référence à :

Patronymie 

 André Schlesser (1914-1985), chanteur, cabaretiste d'origine gitane ;
 Guy Schlesser (1896-1970), général français ;
 Gilles Schlesser (né en 1944), écrivain français ;
 Isabelle Schlesser (née en 1973), femme politique luxembourgeoise ;
 Jean-Louis Schlesser (né en 1948), pilote automobile français ;
 Jo Schlesser (1928-1968), pilote automobile français ;
 Thomas Schlesser (né en 1977), historien de l’art français.

Divers 
 Schlesser original

Patronyme lorrain